Sozzini ist der Familienname folgender Personen:

 Fausto Sozzini (1539–1604), italienischer Theologe
 Lelio Sozzini (1525–1562), italienischer Theologe
 Mariano Sozzini, siehe Marianus Socinus (1482–1556), italienischer Rechtsgelehrter

Siehe auch:
 Socin